Фили́пп Пильма́н, Пиллеман (, 1684—1730) — французский живописец и художник-декоратор, некоторое время работавший в России при дворе Петра I; представитель раннего рококо, деятель петровской россики. 

По версии В. Г. Власова — ровесник и соученик Антуана Ватто в мастерской Клода Жилло. В 1717—1724 годах работал в Санкт-Петербурге по рекомендации Жан-Батиста Александра Леблона вместе с Николя Пино. В 1724 году выполнял декоративные росписи в Петергофе в духе Ватто, в Большом дворце и в малом дворце Монплезир. В Монплезире в 1718 году Пильман выполнил роспись Большого, или Парадного, зала вместе с десятью русскими живописцами из Оружейной канцелярии, а весной следующего года по проекту И. Браунштайна расписал плафон Лакового, или Китайского, кабинета.

Воспитал множество русских учеников. Выполнял картоны для Петербургской шпалерной мануфактуры.

Примечания

Литература 
Очерки творчества
 
 
Другие работы
 
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 

Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века
Художники-педагоги